

Pessoas 

Francisco Santos - Atleta Angolano (natação), participou nos Jogos Olímpicos de 1980.
Francisco Santos Calderón - Jornalista e político Colombiano, Vice-Presidente da República da Colômbia desde 2002. Também Conhecido por Pacho Santos
Francisco Santos, cineasta português

Outros 

Francisco Santos - Município brasileiro do estado do Piauí.

Desambiguações de antropônimos